Ratatouille (gerecht), een Frans gerecht van gestoofde groenten
 Ratatouille (film), een animatiefilm van Pixar Animation Studios uit 2007
 Ratatouille (attractie), een trackless darkride in het Franse Walt Disney Studios Park en Amerikaanse Epcot